APS je zkratka, která může znamenat:

 Advanced Photo System – označení formátu filmu používaného ve fotografii
 Advanced Planning and Scheduling – česky Pokročilé plánování, informační systém pro výrobní podniky
 Peroxodisíran amonný (Ammonium persulfate) – sůl kyseliny peroxodisírové
 Artificial Pancreas System – systém umělé slinivky kombinující kontinuální senzor glykemie, inzulinovou pumpu a jejich softwarové propojení (např. pomocí mobilní aplikace)

Zkratky